Skeet to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Wystartowało 52 zawodników z 30 krajów, w tym 1 kobieta – Nuria Ortiz z Meksyku.

Konkurencja ta została rozegrana po raz pierwszy na igrzyskach olimpijskich.

Rozegrano tylko rundę finałową 21 i 22 października.

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 200 strzałów w ośmiu seriach po 25 strzałów. Pierwsi trzej zawodnicy uzyskali taki sam wynik – 198 punktów (wyrównany rekord świata). O podziale medali zadecydowały dwie rundy dogrywki. W pierwszej Pietrow uzyskał 25 punktów i zdobył złoto, a w drugiej Garagnani pokonał Wirnhiera 25:23.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
  
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968